Oratorij „Sveta Rožalija” je vokalno i instrumentalno djelo koje je nastalo na temelju epa „Sveta Rožalija Panormitanska divica nakićena i ispivana po Antunu Kanižliću Požežaninu”. Praizvedba  je održana 9. veljače 2023. godine u velikoj dvorani Glazbene škole Požega, u 19:30. Posjećenost je bila izvanredna , tako da je dio posjetitelja ostao stajati, iako su razmaci između redova popunjeni donešenim stolicama iz razreda.

Adaptaciju teksta je učinila Valentina Mirković, dok je autor glazbe skladatelj i dirigent Josip Prajz, mag. mus. U praizvedbi su sudjelovali učenici Glazbene škole Požega i Glazbene škole „Vatroslava Lisinskog” iz Zagreba. Solisti su bili prof. Ana Ticl Bušić, Kristijana Kostiću, Josipa Leko, Lorena Herman, a narator prof. Vladimir Kamenčak. Voditeljica zbora je prof. Branka Horvat, a voditeljica orkestra prof. Ana Tomšić. U pratnji je bila prof. dr. Sanja Nikčević. Orgulje je za ovu izvedbu posudila Požeška Biskupija. 

Projekt oratorija je nekoliko godina ranije započela tadašnja ravnateljica Osnovne škole Antuna Kanižlića, Marija Samaržija, a koji je nakon njenog umirovljenja nastavila ravnateljica Renata Marinić. Višegodišnji napor djelatnika osnovne škole je naišao na podršku grada Požege, Požeško-Slavonske županije i niza tvrtki te obitelji.

Snimka oratorija je dostupna na stranici Glazbene škole Požega. Slika Svete Rožalije na letku i programu je djelo Snježane Mekić-Delić.

 Oratorij "Sveta Rožalija", Glazbena škola Požega
 Oratorij "Sveta Rožalija", Osnovna škola Antuna Kanižlića, Požega
 Najava oratroija, Osnovna škola Antuna Kanižlića, Požega
 Sveta Rožalija, tekst na stranici Lektire.hr
 Ispunjena koncertna dvorana Glazbene škole, Radio VallisAurea, Požega
 Snimka oratorija na stranici Glazbene škole Požega